Анатолий Шашков:
 Шашков, Анатолий Алексеевич (1924—2015) — советский и российский архитектор, создатель генерального плана Североморска.
 Шашков, Анатолий Герасимович (1927—2011) — советский белорусский теплофизик, академик.
 Шашков, Анатолий Тимофеевич (1953—2007) — российский историк, крупный специалист по истории отечественного Средневековья, профессор.